Свети́льный газ — смесь водорода (50 %), метана (34 %), угарного газа (8 %) и других горючих газов, получаемая при пиролизе каменного угля или нефти.

Сжиженный светильный газ иногда называют блаугаз — по имени изобретателя, немецкого инженера Блау.

Использование 
Светильный газ разработан немецким химиком Фридрихом Аккумом. Он применялся для освещения в газовых фонарях и в качестве топлива. Светильный газ был первым топливом, применённым на ДВС Жана Этьена Ленуара.

Начиная с первой трети XIX в. вплоть до начала 1930-х гг. этот продукт активно использовался для уличного освещения российских городов. В Санкт-Петербурге производством, хранением и распространением светильного газа занимались Общество столичного освещения, Общество освещения газом Санкт-Петербурга и ряд других компаний.

См. также 
 История искусственных горючих газов
 Газогенератор

Ссылки 
 

Газы
Топливо